El Conde Alejandro Cristián Federico de Wurtemberg (Copenhague, Dinamarca, 5 de noviembre de 1801 - Bad Wildbad, 7 de julio de 1844) fue un poeta y un oficial alemán.

Biografía 
Alejandro era hijo del duque Guillermo Federico de Wurtemberg, hermano del rey Federico I de Wurtemberg, y su esposa Guillermina de Tunderfeldt-Rhodis.

Se formó como oficial profesional. Luego fue Teniente Coronel del tercer regimiento de caballería de Wurtemberg. El regimiento estaba estacionado en Esslingen am Neckar, donde Alejandro habitaba el palacio Obere Palmsche.

Como residencia de verano tenía el palacio de Serach. Allí se encontraba con poetas como Emma Niendorf, Gustav Schwab, Justinus Kerner, Ludwig Uhland y Hermann Kurz. Estas reuniones también fueron llamadas círculo de poetas de Serach.

Tuvo una gran amistad especialmente con Nikolaus Lenau, con quien compartía estados de melancolía y depresión.

Sufría de dolores de cabeza crónicos y se trasladó a Italia en 1843, en un vano intento por mejorar su salud. Luego se mudó a Wildbad, Wurtemberg, donde murió de un derrame cerebral en 1844 a los 43 años. Fue enterrado en la Colegiata de Stuttgart.

Entre sus obras se encuentran la colección lírica Voces de la época (Stimmen der Zeit), la comedia incompleta Salvator Rosa en Roma, junto a poemas individuales y cartas a personalidades como la condesa María de Taubenheim y Carl Christian Friedrich Weckherlin.

Matrimonio y descendencia 
E 3 de julio de 1832, Alejandro se casó en Kesthely (Hungría) con la condesa Helena Festetics von Tolna (1812-1886), hija de Ladislas Festetics von Tolna, con quien tuvo cuatro hijos:
 Conde Eberhard de Wurtemberg (1833-1896)
 Condesa Guillermina de Wurtemberg (1834-1910)
 Condesa Paulina de Wurtemberg (1836-1911), se casó en 1857 conde Maximiliano Adam von Wuthenau-Hohenthurm
 Conde Carlos Alejandro de Wurtemberg (1839-1876)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Karl Friedrich Ludwig Goedeke: Alexander, Graf von Würtemberg. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 337.
 Constantin von Wurzbach: Württemberg, Alexander Graf. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 58, Verlag L. C. Zamarski, Wien 1889, S. 234–236.

Enlaces externos 

 

Casa de Württemberg
Poetas de Alemania del siglo XIX
Militares de Wurtemberg
Nacidos en Copenhague